Synsiphonium är ett släkte av koralldjur. Synsiphonium ingår i familjen Edwardsiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsanemoner
Synsiphonium